Ainus — povo nativo do arquipélago japonês
 Língua ainu
 Ainur (Tolkien) — divindade da Terra-Média nas obras de J.R.R. Tolkien
 Língua aini

Desambiguações de linguística